Placuleius ist der Familienname folgender Personen:

 Gaius Placuleius Ampliatus, antiker römischer Toreut oder Händler
 Gaius Placuleius Iullianus, antiker römischer Toreut oder Händler